passa-quatrensi – abitanti di Passa Quatro
passa-quatrensi – abitanti di São Miguel do Passa Quatro